O Odd Grenland é um clube norueguês localizado na cidade de Skien. O Clube foi fundado a 31 de Março de 1894. Disputa os seus jogos em casa no Odd Stadion que tem capacidade para 11 000 espectadores. Na temporada de 2005 participou da 1ª liga norueguesa (Tippeligaen), terminando em 9º lugar.

Títulos 

 Copa da Noruega: 1903, 1904, 1905, 1906, 1913, 1915, 1919, 1922, 1924, 1926, 1931, 2000

Elenco atual 
Atualizado em 15 de abril de 2020.

Ligações externas 

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1894